Condor kan syfta på:
 Condor, ett tyskt charterflygbolag
 Schleicher Condor IV, ett tyskt segelflygplan (1953)
 Focke-Wulf Fw 200 Condor, ett tyskt långdistansflygplan (1937–1945)
 Operation Condor, en kampanj av politiskt förtryck i Sydamerika (1975–)
 Legion Condor, enhet ur det nazityska flygvapnet som skickades för att stödja Franco i det spanska inbördeskriget
 Kondor, en sydamerikansk fågel inom släktet Vultur

Condor kan också syfta på följande platser:

Brasilien 

 Condor (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar